Mark Knowles och Daniel Nestor var regerande mästare, men Knowles valde att inte delta, bara Nestor deltog i år. Nestor bildade par med Nenad Zimonjic, och vann finalen med 6–4, 7–6(3), mot Marcelo Melo och Andre Sa.

Seedning 
Alla seedade par gick direkt in i andra omgången.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar 
 Lottning

Queen's Club Championships 2008